Премия «Поразительное» лучшему новому писателю-фантасту (), ранее Премия Джона В. Кэмпбелла лучшему новому писателю-фантасту () — американская награда, ежегодно присуждаемая лучшему новому писателю в жанре научной-фантастики или фэнтези, чьи дебютные работы были опубликованы в течение двух предыдущих календарных лет. Она названа в честь Astounding Science Fiction (теперь Analog Science Fiction and Fact), основополагающего научно-фантастического журнала. Награда спонсируется Dell Magazines, который издаёт Analog . 

С момента основания в 1973 году и по 2019 год премия была названа в честь давнего редактора Astounding Джона В. Кэмпбелла, одной из самых влиятельных фигур в ранней истории научной фантастики. После благодарственной речи победительницы 2019 года Джаннетт Инг  в которой та описала Кэмпбелла как «фашиста», сообщество фанатов научной фантастики обсудило, уместно ли продолжать таким образом чтить Кэмпбелла. Редактор Analog впоследствии объявил, что премия была переименована. 

Номинация и отбор кандидатов находится в ведении Всемирного общества научной фантастики (WSFS), представленного текущим организационным комитетом «Ворлдкона», и премия присуждается во время церемонии вручения премии «Хьюго», но не считается ею. Все номинанты получают значок, а победитель получает почётную табличку. Начиная с 2005 года, награда также включала тиару. Созданная по просьбе победителя 2004 года Джея Лейка и победительницы 2005 года Элизабет Бир, тиара передается от победителя каждого года к следующему.

Лауреаты

1970-e

1980-e

1990-e

2000-е

2010-е

Примечания

Ссылки 
 Campbell Award area at Writertopia 
 Campbell Award 

Кэмпбелл
Кэмпбелл
Джон Вуд Кэмпбелл
Награды, появившиеся в 1973 году